Черга — гидроним и топоним.

 Гидронимы:
 Черга (приток Ануя) — река в Республике Алтай и Алтайском крае
 Черга (приток Семы) — река в Шебалинском районе Республики Алтай

 Топонимы:
 Черга — село в Шебалинском районе Республики Алтай